Damernas sprint vid världsmästerskapen i skidskytte 2021 arrangerades den 13 februari 2021 i Pokljuka i Slovenien. Det var mästerskapets tredje tävling, den första för damer. 99 utövare från 31 nationer deltog.

Världsmästare blev Tiril Eckhoff från Norge som tog sitt andra guld under mästerskapet, sitt åttonde VM-guld i karriären och sitt andra VM-guld i sprint efter att ha vunnit 2016. Silvermedaljör blev Anaïs Chevalier-Bouchet från Frankrike som tog sin femte VM-medalj i karriären och sin första individuella medalj sedan 2017 då hon tog brons i sprint. Hanna Sola från Belarus blev bronsmedaljör och tog därmed sin första medalj vid ett världsmästerskap. Det var Belarus första VM-medalj sedan 2017 då Darja Domratjeva tog silver i jaktstart.

Regerande världsmästare från 2020 var Marte Olsbu Røiseland från Norge, medan regerande silver- och bronsmedaljör var Susan Dunklee från USA respektive Lucie Charvátová från Tjeckien. Ingen av dem lyckades försvara sin medalj; Røiseland slutade på sjätte plats, Dunklee på 18:e plats och Charvátová på 71:a plats.

Resultat 
Tävlingen startade kl. 14:30 lokal tid (UTC+1).

Referenser 

Världsmästerskapen i skidskytte 2021